Als Treibrad oder Triebrad bezeichnet man:

 Das zuerst angetriebene Rad eines mechanischen Getriebes, siehe Getriebe#Mechanische Getriebe
 Bei der Schienenfahrzeugtechnik ein Rad eines Treibradsatzes bzw. Triebradsatzes
 Bei Kettenfahrzeugen ein Antriebsrad, siehe Gleiskette